Юрий Микитенко:
 Микитенко, Юрий Олегович (род. 1962) — украинский филолог, главный редактор журнала «Всесвіт».
 Микитенко, Юрий Павлович (1947—2011) — российский писатель и педагог.